Ву́лиця Бо́ткіна — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Боткіна — вулиця у місті Горлівці Донецької області.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Кривому Розі Дніпропетровської області.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Луцьку.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Маріуполі Донецької області.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Хрустальному Луганської області.
  у місті Ялта, Автономна Республіка Крим .

Колишні назви:
 Вулиця Боткіна — колишня назва вулиці Івана-Теодозія Куровця у місті Львів.

у місті Санкт-Петербург.
 Боткінська вулиця у місті Єкатеринбург.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Великий Новгород.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Волгоград.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Іркутськ.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Калінінград.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Красноярськ.
 Вулиця Боткіна — вулиця у місті Уфа.

Вулиці, названі на честь людей